In-A-Gadda-Da-Leela titulado igual en España y "La hazaña de Leela" en Latinoamérica, es el segundo episodio de la sexta temporada de Futurama. Se emitió el 24 de junio de 2010 en el canal Comedy Central y emitida el 4 de marzo del 2012 en Latinoamérica en el canal FOX.

Sinopsis 
En algún momento del Siglo XXXI, una Esfera de La Muerte aparece, destruyendo a los planetas en su camino. El Profesor Farnsworth pronto descubre que la Esfera de La Muerte proviene de la Tierra. Luego de hacer varias simulaciones, se da cuenta de que la esfera es el resultado de una colisión entre dos Satélites Artificiales que fueron lanzados en la órbita Terrestre en 1998. Uno de ellos fue lanzado por la FCC, se llamaba "V-chip" y se encargaba de censurar programas inapropiados como Los Pimpsons y Assarama, y el otro se llamaba "USAF Flying Destiny." A poco de haber sido lanzados, ambos misteriosamente desaparecieron. La colisión efectivamente creó La Esfera de la Muerte la cual paso a llamarse "V-GINY," por la combinación de los nombres de ambos satélites. El propósito de la esfera de la muerte es luego revelado, censurando planetas indecentes, para ello destruyéndolos. Zapp Brannigan y Turanga Leela son enviados a destruir la Esfera de la Muerte en una nave Invisible para un hombre construida por Farnsworth. Una vez dentro de la esfera de la Muerte, Leela accidentalmete dice una grosería activando el censor, el cual les dispara con una sustancia símil - petróleo negro. Ellos contraatacan lo cual solamente prueba que no tiene ninguna defensa contra el censor, viensose forzados a huir. Terminan estrellados en un planeta parecido a un Jardín del Edén en donde Brannigan intenta conquistar a Leela dejándola cerca de la deshidratación para que no pensara correctamente. De todos modos, Brannigan finalmente le dice a Leela que están realmente en la Tierra. Mientras tanto, el equipo de Planet Express viajó a Lo'ihi Island en Hawái, el único lugar donde la humanidad no ha dejado su marca. Allí, intentan desesperadamente convencer a La Esfera de la Muerte de que aún existe algo de decencia en la Tierra cantando un Canto de la Pureza. Lamentablemente, Bender no puede contenerse y comienza a coquetear con La antena satelital. Luego del incidente, Fry busca un lugar en donde hacer sus necesidades. Y así encuentra a Leela, y entonces V-Giny aparece en la Tierra, con todos presentes y ofrece salvar a la tierra si "Adán" (Brannigan) y "Eva" (Leela) consuman su amor. Brannigan intenta evitarlo debido a la incómoda situación pero Leela lo forza a hacerlo, lo cual hace que Fry suplique que sea censurado. V-Giny no lo aprueba y lo considera "Apto Para Todo Público" y deja la Tierra en paz.

Producción 
El 20 de agosto de 2009, este episodio estaba escrito. Tanto este como el cuarto episodio de la Sexta temporada serían a su vez los de un lenguaje más adulto, lo cual no hubiera sido posible en FOX. El guion de este episodio fue escrito por Carolyn Premish con la historia hecha por ella y el co - creador de  Futurama, Matt Groening.

Referencias culturales 
El episodio está titulado como parodia a la canción de Iron Butterfly de 1968 "In-A-Gadda-Da-Vida" (originalmente titulada "In the Garden of Eden"). El episodio hace referencia a la Típica serie de 1950 B-Movie con los Sueños de Zapp Brannigan y su nave en dichos sueños es igual a la de los seriales de Flash Gordon. Zapp y Leela son llamados Adan y Eva. La esfera de la muerte hace referencia la "Estrella de la Muerte" de La Guerra de las Galaxias, en tanto su creación y nombre hace referencia a V′Ger en Star Trek: La Película. Es también una referencia al episodio de Star Trek "The Changeling" en referencia a la verdad sobre que V-chip y USAF Flying Destiny colisionaron.
Zapp menciona su "Bitácora del Capitán", una referencia a Star Trek.
Hermes trata de encontrar referencias de la V-GINY buscando en la Guía de Janeway, una referencia a la capitana en Star Trek: Voyager. El Presidente Nixon dice, "Sock it to me!" lo cual es una referencia a su aparición en Laugh-In.
Zapp hace una referencia a CSI: Miami.
Nixon se refiere a Kif como un Reptilicus, una criatura de una película danesa de 1962 que llevaba dicho título .

Referencias 

Episodios de Futurama